Die Austrian Open 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Juli 2008 in Kitzbühel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Amersfoort die Dutch Open Tennis, in Indianapolis die Indianapolis Tennis Championships sowie in Umag die ATP Studena Croatia Open gespielt. Diese drei gehörten, anders als die Austrian Open, welche zur höher dotierten International Series Gold zählten, zur niedriger dotierten International Series.

Juan Mónaco war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr jedoch nicht zum Turnier antrat. Im Finale siegte der Setzlistensiebte Juan Martín del Potro glatt in zwei Sätzen mit 6:2, 6:1 gegen den an sechs gesetzten Österreicher Jürgen Melzer. Damit fuhr del Potro seinen zweiten Titel im Einzel ein, nur eine Woche nach seinem ersten Sieg beim Turnier in Stuttgart. Im Doppel waren Potito Starace und Luis Horna im vorherigen Jahr erfolgreich, sie schieden dieses Jahr bereits in der ersten Runde aus. Im Finale setzten sich James Cerretani und Victor Hănescu gegen Lucas Arnold Ker und Olivier Rochus mit 6:3, 7:5 durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 555.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 571.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 13. Juli 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 132 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 132 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Kitzbühel